Steven Univers este un serial american de desene animate pentru televiziune creat de Rebecca Sugar pentru Cartoon Network. Acțiunea se centrează în jurul lui Steven Univers (rol interpretat de Zach Callison), care protejează cetățenii Orașului Plajă împreună cu Granat (rol interpretat de Estelle), Ametist (rol interpretat de Michaela Dietz) și Perlă (rol interpretat de Deedee Magno), trei mentori magici de origine extraterestră, cunoscute sub denumirea de Nestematele de Cristal. Seria s-a încheiat pe data de 21 ianurarie 2019 cu episodul Change your Mind (Schimbă-ți părerea),urmând ca apoi Steven Univers: Filmul să aibă premiera pe 2 septembrie 2019.Un epilog cu numele de Steven Universe Future a avut premiera pe 7 decembrie 2019,terminandu-se pe data de 28 martie 2020

Rezumat

Episoade

Note

Note

Referințe

Liste de episoade ale serialelor de televiziune